Bernard Deloupy, né le  à Oran, est un écrivain français qui réside à Nice.

Biographie

Œuvres 
 Crim' sur la Prom''', Gilletta, 2007
 Crim’ sous le Tram’, Gilletta, 2008
 Crim’ sur la Côte, Gilletta, 2009
 Crim’ au Cap’, Gilletta, 2011
 Denis Fétisson, le produit à l’honneur, Glénat, 2014
 Crim’ au soleil, Gilletta, 2017
 La Boite à outils du speaker-conférencier (co-écrit avec Christine Morlet), Dunod, 2018Freight dogs, les forçats du fret (co-écrit avec Guillaume Pouderoux), Gilletta, 2019La bible de l'apprenti-auteur, Armand Colin, 2019Crim' à la Libé, Gilletta, 2020Une pente, Ovadia, 2020Le Club Nautique de Nice'', Gilletta, 2020

Président du jury du Concours de nouvelles Côte d’Azur organisé par l’Association des éditeurs Alpes Côte d’Azur en partenariat avec Nice-matin.

Il est membre du Club de la presse Méditerranée, de l’Association des journalistes du tourisme (AJT, Paris) et de l’UPE06.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur français de roman policier
Naissance en janvier 1957
Naissance à Oran